Райкоке може да се отнася за:

 Райкоке (остров) – един от Средните Курилски острови
 Райкоке (вулкан) – активен курилски вулкан